Fecaloma pode referir-se a:

 Fecaloma (doença), pedras de fezes
 Fecaloma, banda de punk rock de São Paulo

Desambiguação